Roberto Carlos Braga – cantante brasiliano
 Roberto Carlos Cortés – ex calciatore colombiano

 Roberto Carlos da Silva – ex calciatore brasiliano